Termin AICAR ima više značenja.
 AICA ribonukleotid
 akadezin
 Inozin monofosfatna sintaza